2008 Голяма награда на Бразилия е 36-о за Голямата награда на Бразилия и осемнадесети кръг от сезон 2008 във Формула 1, провежда се на 2 ноември 2008 година на пистата Интерлагос в Сао Пауло, Бразилия.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Бразилия